GeForce 500 — линейка графических процессоров семейства GeForce, представленная 9 ноября 2010 года.

GeForce GTX 500 

Представляет собой доработанную архитектуру Fermi в виде видеокарт семейства GeForce 400. Видеокарты основаны на чипах GF11x (GF110, GF114, GF116, GF119). Графический процессор поддерживает технологии: 3D Vision Surround, CUDA Technology, PhysX Technology и 3-Way SLI Technology. Для GeForce GTX 590 доступна технология NVIDIA Quad SLI. Поддерживается DirectX 11. Видеокарты семейства GeForce GTX 500 обладают большей производительностью и сниженным энергопотреблением по сравнению со своими предшественниками.

По сравнению с чипами GF10X серии, в GF11X была произведена оптимизация энергопотребления на уровне транзисторов. Если в кристаллах GF100 использовались два типа транзисторов: более медленные с низкими токами утечки, и быстро переключающиеся с высокими токами утечки (что и обусловило внушительное потребление тока), то в кристаллы GF110
удалось внедрить третий тип транзисторов, сочетающий в себе характеристики двух вышеприведенных. В результате такой оптимизации технологического процесса производства новые чипы получились значительно более экономичными.

Данные изменения применены ко всей серии GF11X. Младший чип GF114, кроме оптимизации внутренней схемотехники (что позволило поднять частоту работы), не получил никаких архитектурных изменений, относительно GF104 (GTX 460), кроме разблокировки всех функциональных блоков, и так имеющихся в GF104, так же чипом GF116-200-KA-A1 оснащались видеокарты gts 450 второй ревизии, это позволило производителям видеокарт выпустить модель gts 450 с повышенными частотами.

Флагманские же GPU GTX 580 и GTX 570, основанные на чипах GF110, кроме разблокировки всех блоков, подверглись и архитектурным изменениям. Так, скорость обработки текстур формата FP16x4, часто применяемых в современных играх, была доведена до уровня скорости для fp16x2 (у GF100 в два раза ниже), ускорен также алгоритм отбрасывания невидимых треугольников, и разрешено изменение конфигурации кеша для графических приложений (у GF100 — только для вычислительных задач). По данным NVIDIA, все эти архитектурные изменения, при равных частоте и количестве функциональных блоков с GF100, дают прирост до 15 %. С учётом возросшей частоты и большего количества функциональных блоков — до 30 %.

Технические характеристики

См. также 
 Сравнение графических процессоров NVIDIA

Примечания

Ссылки 
 Изображение и характеристики GeForce GTX 560 Ti на официальном сайте
 Изображение и характеристики GeForce GTX 570 на официальном сайте
 Изображение и характеристики GeForce GTX 580 на официальном сайте

Видеокарты NVIDIA